Kanton Montréal označuje více francouzských kantonů:

 Kanton Montréal (Aude)
 Kanton Montréal (Gers)